Eaton (Colorado)
 Eaton (Indiana)
 Eaton (Ohio)
 Eaton (Nou Hampshire)
 Eaton Estates, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Mount Eaton, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 George Eaton, pilot de curses automobilístiques canadenc
 Alfred Edwin Eaton (1845 - 1929), entomòleg britànic